Argeios (), latinisiert Argius ist 
 Argeios (Ebene), die thessalische Ebene am Pinios

der Name von:
 Argeios (Feldherr) aus Akragas
 Argeios (Archon) in Athen
 Argeios (Gesandter) zu Artaxerxes aus Elis
 Argeios (Athlet), Sieger der Theseia
 Argius (Freigelassener), Dispensator des Galba
 Argeios (Decurio) von Berytos und Grammatiker
 Argeios (Bildhauer), möglicherweise der Name von einem oder zwei Bildhauern

in der griechischen Mythologie:
 Argeios (Kentaur), von Herakles erschlagen
 Argeios (Gigant)
 Argeios (Sohn des Likymnios), Begleiter des Herakles nach Troja
 Argeios (Sohn der Niobe)
 Argeios (Sohn des Deiphontes), Enkel des Temenos
 Argeios (Läufer), Teilnehmer an den Leichenspielen des Pelias
 Argeios (Sohn des Pelops) und der Hippodameia
 Argeios (Freier der Penelope)